Vallribera (cognom)
 Pere Vallribera i Moliné, pianista, compositor, i director i catedràtic de piano del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.